Карамышево — название населённых пунктов:

Россия 
 Карамышево — село в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Карамышево — посёлок в Каширском районе Воронежской области.
 Карамышево — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Карамышево — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Карамышево — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Карамышево — бывшая деревня, ныне в черте города Москвы.
 Карамышево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Карамышево — село в Псковском районе Псковской области.
 Карамышево — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Карамышево — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Карамышево — село в Черемшанском районе Татарстана.
 Карамышево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Карамышево — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Карамышево — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Карамышево — село в Козловском районе Чувашии.
 Карамышево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Карамышево — железнодорожная станция Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги.